Либе́ртия () — род многолетних корневищных растений из семейства Касатиковые, или Ирисовые ().

Этимология названия 
Род назван в честь Мари-Анн Либер (1782–1865), бельгийской учёной-ботаника.

Ботаническое описание 
Многолетние травянистые растения, формирующие короткие деревянистые корневища, у основания с простыми, линейными или узколанцетными листьями, чаще всего зелёными, но могут быть красными и жёлтыми (в зависимости от вида). Яркие трёхчленные цветки, раскрывающиеся весной, сменяются плодами-коробочками, вскрывающимися тремя створками. Они содержат многочисленные чёрные семена.

Распространение 
Виды рода распространены в Южном полушарии. Ряд видов эндемичен для Новой Зеландии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 16 видов:

 , эндемик Чили
 
 , эндемик Новой Зеландии
 , эндемик Новой Зеландии
 
 
 , эндемик Новой Зеландии
 
 , эндемик Новой Зеландии
 , эндемик Новой Зеландии 
 , эндемик Австралии
 , эндемик Новой Зеландии
 , встречается в Новой Гвинее, Новом Южном Уэльсе, Виктории, Тасмании и Новой Зеландии 
 , Чили

Примечания 

Ирисовые
Флора Южной Америки
Флора Австралии и Океании
Таксоны растений, названные в честь людей